Ziegelhof ist der Ortsname von Wohnplätzen, Weilern und Höfen in Deutschland:

 in Baden-Württemberg
 Ziegelhof (Aulendorf), Einzelhof im Stadtteil Tannhausen von Aulendorf, Landkreis Ravensburg
 Ziegelhof (Bad Saulgau), Hof im Teilort Braunenweiler der Stadt Bad Saulgau, Landkreis Sigmaringen
 Ziegelhof (Ballrechten-Dottingen), Gehöft im Ortsteil Ballrechten der Gemeinde Ballrechten-Dottingen, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
 Ziegelhof (Blaubeuren), Hof im Stadtteil Pappelau der  Stadt Blaubeuren, Alb-Donau-Kreis
 Ziegelhof (Bräunlingen), Hof in der zentralen Stadtteilgemarkung von Bräunlingen, Schwarzwald-Baar-Kreis 
 Ziegelhof (Ehingen (Donau)), Hof in der zentralen Stadtteilgemarkung von Ehingen (Donau), Alb-Donau-Kreis
 Ziegelhof (Gerabronn), Wohnplatz im Stadtteil Amlishagen von Gerabronn, Landkreis Schwäbisch Hall
 Ziegelhof (Güttingen (Radolfzell)), Hof im Stadtteil Güttingen (Radolfzell) von Radolfzell am Bodensee, Landkreis Konstanz
 Ziegelhof (Heroldstatt), Hof im Ortsteil Ennabeuren der Gemeinde Heroldstatt, Alb-Donau-Kreis
 Ziegelhof (Hochdorf), Einzelhof in der Gemeinde Hochdorf, Landkreis Esslingen
 Ziegelhof (Horb am Neckar), Hof im Stadtteil Talheim (Horb) von Horb am Neckar, Landkreis Freudenstadt
 Ziegelhof (Kippenheim), Wohnplatz in der zentralen Ortsteilgemarkung von Kippenheim, Ortenaukreis
 Ziegelhof (Kirchberg an der Iller), Hof in der zentralen Ortsteilgemarkung von Kirchberg an der Iller, Landkreis Biberach
 Ziegelhof (Konstanz), Hof beim Stadtteil Wallhausen der Stadt Konstanz, Landkreis Konstanz
 Ziegelhof (Maselheim), Hof in der zentralen Ortsteilgemarkung von Maselheim, Landkreis Biberach
 Ziegelhof (Mehrstetten), Gehöft in der Gemeinde Mehrstetten, Landkreis Reutlingen
 Ziegelhof (Möggingen (Radolfzell)), Hof im Stadtteil Möggingen (Radolfzell) von Radolfzell am Bodensee, Landkreis Konstanz
 Ziegelhof (Offenburg), Hof in der Gemarkung der Kernstadt Offenburg, Ortenaukreis
 Ziegelhof (Öhningen), Hof im Ortsteil Wangen (Öhningen) der Gemeinde Öhningen, Landkreis Konstanz
 Ziegelhof (Rheinau), Hof im Stadtteil Helmlingen von Rheinau (Baden), Ortenaukreis
 Ziegelhof (Singen (Hohentwiel)), Hof im Stadtteil Bohlingen von Singen (Hohentwiel), Landkreis Konstanz
 Ziegelhof (Steißlingen), Hof in der zentralen Ortsteilgemarkung von Steißlingen, Landkreis Konstanz
 Ziegelhof (Weisweil), Hof in der Gemeinde Weisweil, Landkreis Emmendingen
 Ziegelhof (Wiesensteig), Hof in der Stadt Wiesensteig, Landkreis Göppingen

 in Bayern
 Ziegelhof (Eichstätt), Einöde Und Ortsteil der Stadt Eichstätt, Landkreis Eichstätt
 Ziegelhof (Greding), Einzelhof in der Nähe des Ortsteils Euerwang der Stadt Greding, Landkreis Roth
 Ziegelhof (Huisheim), Einöde in der Gemeinde Huisheim, Landkreis Donau-Ries
 Ziegelhof (Schwarzhofen), Einöde im Markt Schwarzhofen, Landkreis Schwandorf
 Ziegelhof (Walting), Weiler im Ortsteil Gungolding der Gemeinde Walting, Landkreis Eichstätt
 Ziegelhof (Wilhelmsdorf), Wüstung auf dem Gemeindegebiet von Wilhelmsdorf, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
 in Brandenburg
 Ziegelhof (Lenzen), Wohnplatz von Lenzen (Elbe), Landkreis Prignitz

 in Niedersachsen
 Ziegelhof (Oldenburg), Stadtteil der kreisfreien Stadt Oldenburg (Oldb)

 in Schleswig-Holstein
 Ziegelhof (Quarnbek), Gemeindeteil der Gemeinde Quarnbek, Kreis Rendsburg-Eckernförde

Darüber hinaus ist es der Name des

 Ziegelhof (Morsleben), eines Baudenkmals in Morsleben in Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Zieglhof
 Ziegelhof Bier